Sales  puede referirse a:

 Las sales, compuestos químicos salinos, tanto orgánicos como inorgánicos.
 Las sales minerales, compuestos químicos salinos inorgánicos.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Sales, municipio del estado de São Paulo (Brasil).
 Sales, parroquia del concejo de Colunga, en la comunidad autónoma de Asturias (España).
 Sales, población y comuna del departamento de Alta Saboya (Francia).
 El castillo de Sales, lugar de nacimiento de Francisco de Sales, en la población de Thorens-Glières, en Alta Saboya (Francia).

También, puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Sales (n. 1977), futbolista español.
 San Francisco de Sales (1567-1622), religioso católico, doctor de la Iglesia, titular y patrono de la familia salesiana.

Además, puede hacer referencia a:

Sales (banda), grupo musical estadounidense de pop indie.
 El marquesado de Sales, título nobiliario español.